Osoby o tym nazwisku:
 Mychajło Zawalniuk – ukraiński piłkarz, trener piłkarski
 Wjaczesław Zawalniuk – ukraiński hokeista